Surrender (álbum de Maggie Rogers)
Surrender (álbum de The Chemical Brothers)
Surrender (canção de Elvis Presley)
Surrender (canção de Lasgo)
Ou ainda:
I Surrender
No Surrender

Desambiguação